Dionisi de Mitilene (en llatí Dionysius en grec Διονύσιος) de renom Scytobrachion, va ser un historiador grec suposadament del , poc abans de l'època de Ciceró, segons Suetoni.

Va ser mestre de Marc Antoni Gnifó a Alexandria. Però Artemó, segons Ateneu de Nàucratis, diu que Dionís Scytobrachion va escriure una història de Lídia tradicionalment atribuïda a Xanthus que va viure vers el 480 aC i això faria remuntar la seva cronologia quatre segles. Es pensa que en realitat només en va fer una versió actualitzada al  o com a molt a finals del .

Suides li atribueix una narració en vers de l'expedició de Dionís i Atena (ἡ Διονύσου καὶ Ἁθηνᾶς στρατία), i una en prosa dels argonautes (Argonautica). Probablement també va ser l'autor de Cycle, una obra que Suides atribueix a Dionisi de Milet.

Referències 

Historiadors de l'antiga Grècia
Grècia romana
Persones de Mitilene de l'antiguitat
Morts a Alexandria